Изото́пы желе́за — разновидности химического элемента железа, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы железа с массовыми числами от 45 до 72 (количество протонов в ядре железа всегда 26, нейтронов от 19 до 46) и 6 ядерных изомеров.

Природное железо представляет собой смесь четырёх стабильных изотопов:
 54Fe (изотопная распространённость 5,845 %);
 56Fe (изотопная распространённость 91,754 %);
 57Fe (изотопная распространённость 2,119 %);
 58Fe (изотопная распространённость 0,282 %).

Из искусственных изотопов железа наиболее устойчивые 60Fe (период полураспада ), 55Fe (), 59Fe () и 52Fe (); остальные изотопы имеют период полураспада менее .

Железо-55 
 См.также: 
Период полураспада 2,7 года, схема распада электронный захват (вероятность ), при последующем перестроении электронной оболочки излучает характеристическое рентгеновское излучение 5,9 кэВ. Применяют в рентгеновских установках как автономный источник рентгеновского излучения. Получают облучением никеля-58 протонами в ускорителе:

 ^{58}Ni ->[+p,\ -\alpha] ^{55}Co -> ^{55}Fe.

Железо-56 

Стабильный изотоп 56Fe примечателен самой низкой атомной массой в пересчёте на нуклон. Это означает, что энергия связи нуклонов максимальна. Однако из-за небольшой разницы в массе протона и нейтрона самой высокой энергией связи нуклонов обладает .

Железо-57 
Стабильный изотоп железо-57 применяется в мёссбауэровской спектроскопии.

В России получают методом центрифужного разделения изотопов с 1971 года.

Железо-59 
Радиоактивный изотоп железо-59 испытывает -распад в стабильный кобальт-59, излучая бета-частицы с максимальными энергиями 0,46 и  и гамма-кванты с энергиями 1,1 и . Период полураспада 44,5 суток.

В медицине изотоп железо-59 применяется при ранней диагностике онкологических заболеваний молочной железы у женщин. В организме здорового человека более половины железа входит в гемоглобин. Принцип действия препарата заключается в распространении биологически усвоенного железа с током крови и избирательном накоплении в клетках опухолевой ткани. Уровень накопления изотопа в органах выявляется с помощью гамма-камеры.

В России радиофармпрепарат на основе 59Fe производит Обнинский филиал Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова.

Таблица изотопов железа

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. 

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы железа